JLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juan Les Pins (Francia)